Nepomnjaschtschi () ist der Familienname folgender Personen

 Jan Alexandrowitsch Nepomnjaschtschi (* 1990), russischer Schachspieler
 Michail Israiljewitsch Nepomnjaschtschi (* 1949), russischer Schachspieler
 Waleri Kusmitsch Nepomnjaschtschi (* 1943), russischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Alex Nepomniaschy (* 1955), US-amerikanischer Kameramann
 Jewgeni Nepomnjatschschi (* 1987), kasachischer Radrennfahrer